Oleiros kan syfta på följande platser:

Portugal 

 Oleiros kommun, Portugal, Castelo Branco, 
 Oleiros (freguesia i Portugal, Braga, Guimarães), 
 Oleiros (freguesia i Portugal, Braga, Vila Verde), 
 Oleiros (freguesia i Portugal, Castelo Branco, Oleiros), 
 Oleiros (freguesia i Portugal, Viana do Castelo), Ponte da Barca,

Spanien 

 Oleiros, Galicien, kommun, 
 Oleiros, Spanien, ort, Galicien, Provincia da Coruña, 

Robotskapade Portugalförgreningar